«Happy New Year» () — песня шведской группы ABBA с их альбома 1980 года Super Trouper. Рабочее название песни было более весёлым: «Папочка, не напивайся на Рождество» (). Композиция стала популярной, и её часто можно услышать в канун Нового года по радио и телевидению, хотя текст песни наполнен отнюдь не праздничными мотивами: в нём присутствуют, в частности, такие строки:

Пусть хватит нам воли воплотить наши мечты,
Если же нет — то можем ложиться умирать.

История релиза 
Композиция впервые вышла на альбоме Super Trouper 3 ноября 1980 года. В 1980 году песня была выпущена как сингл в некоторых странах. Второй раз сингл был выпущен в 1999 году.

«Felicidad» — версия песни на испанском языке, записанная в октябре 1980 года и незначительно отличающаяся от англоязычной звуковой дорожкой. Песня была выпущена как сингл вместе с композицией «Super Trouper» на стороне Б и попала в топ-5 аргентинских чартов. «Felicidad» впервые была выпущена на CD лишь в 1994 году на компиляции, выпущенной лейблом Polydor Records под названием Más ABBA Oro.

Позиции в чартах

Кавер-версии

Версия A*Teens 

«Happy New Year» — четвёртый сингл шведской группы A*Teens, выпущенный незадолго до наступления 2000 года. Это была последняя записанная группой кавер-версия песни ABBA, а также первая её песня с заметным участием мужской половины коллектива. В Швеции сингл стал «золотым».

В тексте песни 1989 год (In the end of eighty-nine…) был заменён на 1999-й.

«Happy New Year» стал единственным международным синглом A*Teens, на который был снят промоклип вместо полноценного видео.

Список композиций 
Шведский макси-сингл

 Happy New Year (Radio Version) — 4:24
 Happy New Year (Extended Version) — 6:52
 Mamma Mia (The Bold & The Beautiful Glamourmix Edit) — 3:46
 Super Trouper (W. I. P.) — 6:10

Хит-парады

Примечания

Литература 
 

Синглы 1980 года
Синглы ABBA
Новогодние песни
Синглы A*Teens
Песни, написанные Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом